Le magazine Gen4 était un magazine français de jeu vidéo,
 le Forum International Génération 4 est une initiative du Département à l'énergie des États-Unis pour le développement de systèmes nucléaires de  génération.